Александр Мосолов: Мосолов, Александр Александрович (1854—1939) — генерал-лейтенант лейб-гвардии конного полка, начальник Канцелярии Министерства императорского двора и уделов.
 Мосолов, Александр Васильевич (1900—1973) — российский композитор.
 Мосолов, Александр Ильич (1911—1996) — военный лётчик 1-го класса, Герой Советского Союза.
 Мосолов, Александр Николаевич (1844—1904) — российский государственный деятель и литератор.